Крушина

 Крушина — род кустарников семейства Крушиновые
 Крушина (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше

См. также 

 Крушинка